Serena Williams era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta nel secondo turno da Garbiñe Muguruza.

In finale Marija Šarapova batte Simona Halep con il punteggio di 6-4, 65-7, 6-4.

Teste di serie 

  Serena Williams (secondo turno)
  Na Li (primo turno)
  Agnieszka Radwańska (terzo turno)
  Simona Halep (finale)
  Petra Kvitová (terzo turno)
  Jelena Janković (quarto turno)
  Marija Šarapova (campionessa)
  Angelique Kerber (quarto turno)
  Dominika Cibulková (terzo turno)
  Sara Errani (quarti di finale)
  Ana Ivanović (terzo turno)
  Flavia Pennetta (secondo turno)
  Caroline Wozniacki (primo turno)
  Carla Suárez Navarro (quarti di finale)
  Sloane Stephens (quarto turno)
  Sabine Lisicki (secondo turno, ritirata)

 Roberta Vinci (primo turno)
 Eugenie Bouchard (semifinale)
 Samantha Stosur (quarto turno)
 Alizé Cornet (secondo turno)
 Kirsten Flipkens (secondo turno)
 Ekaterina Makarova (terzo turno)
 Lucie Šafářová (quarto turno)
 Anastasija Pavljučenkova (secondo turno, ritirata)
 Kaia Kanepi (primo turno)
 Sorana Cîrstea (terzo turno)
 Svetlana Kuznecova  (quarti di finale)
 Andrea Petković (semifinale)
 Venus Williams (secondo turno)
 Klára Koukalová (primo turno)
 Daniela Hantuchová (terzo turno)
 Elena Vesnina (secondo turno)

Qualificate 

  Grace Min (primo turno)
  Heather Watson (secondo turno)
  Maryna Zanevs'ka (primo turno)
  Julija Bejhel'zymer (primo turno)
  Danka Kovinić (primo turno)
  Aleksandra Wozniak (primo turno)

 Kiki Bertens (quarto turno)
 Ksenija Pervak (primo turno)
 Timea Bacsinszky (secondo turno)
 Sofia Šapatava (primo turno)
 Michelle Larcher de Brito (primo turno)
 Tamira Paszek (secondo turno)

Giocatrici che hanno ricevuto una wild card 

  Ashleigh Barty (primo turno)
  Fiona Ferro (primo turno)
  Claire Feuerstein (secondo turno)
  Amandine Hesse (primo turno)

 Mathilde Johansson (primo turno)
 Alizé Lim (primo turno)
 Pauline Parmentier (quarto turno)
 Taylor Townsend (terzo turno)

Calendario

Primo turno

Parte alta 
Nella parte alta del tabellone non si vedono eliminazioni sorprendenti. Perdono, infatti, solamente due teste di serie: Roberta Vinci (n.17) in tre set contro la wild card francese Pauline Parmentier e Kaia Kanepi (n.25) contro la rumena Monica Niculescu, sempre in tre set. Nella parte alta ben otto match si concludono al terzo set.

Parte bassa 

Nella parte bassa del tabellone, invece, le sorprese arrivano subito. Infatti cadono ben tre teste di serie, di cui due illustri: la testa di serie numero 30 Klára Koukalová perde in due set contro María Teresa Torró Flor, Caroline Wozniacki (ex numero uno del mondo, al Roland Garros numero 13 del seeding) perde in tre set tirati contro Yanina Wickmayer, ma soprattutto Li Na, n.2 e vincitrice del titolo francese nel 2011, viene battuta con il punteggio di 7-5 3-6 6-1 da Kristina Mladenovic.

Secondo turno

Parte alta 
Durante il secondo turno il torneo si priva di diverse teste di serie, di cui alcune favorite per il titolo finale: Garbiñe Muguruza sorprende tutti, infatti, battendo con un doppio 6-2 la numero uno del mondo e detentrice del titolo Serena Williams. Anche la sorella Venus, testa di serie numero 29, è costretta ad arrendersi in tre set contro Anna Karolína Schmiedlová. Sabine Lisicki (tds n.16) è, invece costretta a un ritiro durante il secondo set contro la connazionale Mona Barthel. Elena Vesnina, tds n.32, cede in due set contro Ajla Tomljanović. La wild card statunitense Taylor Townsend batte, invece, in tre set la francese Alizé Cornet, n.20 del seeding. Flavia Pennetta, invece, perde contro la svedese Johanna Larsson dopo tre set.

Parte bassa 
La tendenza della parte bassa è, invece, opposta a quella della parte alta. Le teste di serie eliminate al secondo turno sono solamente due: Anastasija Pavljučenkova (n.24), ritirata al terzo set in favore di Kiki Bertens e Kirsten Flipkens (n.21), che cede contro Julia Glushko con il punteggio di 6-4 3-6 6-4.

Terzo turno 

In questo turno tra i risultati che più sorprendono è presente l'eliminazione di Dominika Cibulková (tds n.9), che cede con un doppio 6-4 contro Samantha Stosur (tds n.19). Contro pronostico, viene eliminata in due set anche Agnieszka Radwańska (testa di serie numero 3), battuta da Ajla Tomljanovic, già vincitrice contro un'altra testa di serie: Elena Vesnina. Svetlana Kuznecova, vincitrice del torneo nel 2009 e testa di serie numero 27, batte in tre lunghi set (63-7 6-1 9-7) Petra Kvitová, n.5 del seeding. Anche la numero 23 Lucie Šafářová compie un'impresa, battendo in due set Ana Ivanović (tds n.11), vincitrice del Roland Garros nel 2008.

Marija Šarapova, una delle favorite al titolo, batte con un doppio 6-0 Paula Ormaechea.

Quarto turno 
Garbine Muguruza non arresta la sua corsa battendo in due set l'ultima francese rimasta, Pauline Parmentier. Marija Šarapova è, invece, costretta a recuperare un set contro Samantha Stosur, ma alla fine è la siberiana ad avere la meglio, con il punteggio di 3-6 6-4 6-0. Carla Suarez Navarro elimina, invece, senza troppi problemi la croata Ajla Tomljanovic. Eugenie Bouchard (tds n.18) batte agevolmente la tedesca Angelique Kerber (tds n.8) con il risultato finale di 6-1 6-2.

Nella parte bassa Svetlana Kuznecova elimina in due set (6-3 6-4) la ceca Lucie Safarova. Simona Halep si impone, invece, contro la testa di serie numero 15 Sloane Stephens con il punteggio di 6-4 6-3. Sara Errani (tds n.10) replica la partita svoltasi poche settimane prima del torneo in Italia contro Jelena Janković (tds n.6), battendola per 7-65 6-2. Per ultima Andrea Petković vince in tre set contro la qualificata Kiki Bertens.

Quarti di finale 

Nel primo match la sorpresa del torneo Muguruza sfida Marija Šarapova. Dopo un primo parziale incredibile della spagnola, che si impone per 6-1, la russa dimostra tutta la sua forza vincendo i successivi due per 7-5 6-1. Nel secondo incontro è la canadese Eugenie Bouchard ad eliminare Carla Suarez Navarro, dopo tre lunghi set (7-64 2-6 7-5).

Stevlana Kuznecova viene battuta da Simona Halep in due set molto rapidi (doppio 6-2). Anche l'ultimo quarto si dimostra veloce: Andrea Petković si impone, infatti, contro l'italiana Sara Errani con un doppio 6-2.

Semifinali 

Le due semifinali previste sono Marija Šarapova-Eugenie Bouchard e Simona Halep-Andrea Petković.

Nella prima il match prende una brutta piega per la siberiana: Eugenie Bouchard, infatti, vince il primo set per 6-4. Marija Šarapova, però, non molla assolutamente e vince il set successivo evitando il tie break (7-5). L'ultimo set è una riconferma che la russa riesce a capovolgere completamente una partita. Il terzo parziale viene vinto, infatti, sei giochi a due.

La seconda semifinale si dimostra meno avvincente della prima: Simona Halep, infatti, vince 6-2 il primo set. Nel secondo la sua avversaria la riesce a portare al tie break, ma è sempre la rumena ad avere la meglio (7-64).

La finale sarà, quindi, Šarapova-Halep.

Finale 
Quasi tutte le statistiche, prima del match, sono a favore della russa: le due finaliste si sono incontrate in tre precedenti occasioni, tutte vinte da Marija Šarapova. Inoltre per Simona Halep è la prima finale Slam, contro le otto della siberiana. L'unico dato favorevole alla rumena è la posizione in classifica più alta rispetto a quella dell'avversaria.

Il match è molto combattuto e Marija Šarapova riesce a vincere, a differenza dei precedenti match, il primo set. Simona Halep, però, riesce a recuperare lo svantaggio di un set perso conquistando il tie break del secondo set. Dopo un match lungo tre ore e due minuti, è però la più esperta a conquistare il match, con il punteggio finale di 6-4 65-7 6-4 a favore della russa.

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Open di Francia 2014
WTA Tour 2014